Сен Никола може да се отнася за:

 Сен Никола (Fort Saint-Nicolas), крепост в Марсилия, Франция.
 Сен Никола (Saint-Nicolas), община в Белгия, провинция Лиеж, окръг Лиеж.
 Сен Никола (Saint-Nicolas), село и община в Италия, административен автономен регион Вале д'Аоста.